Turpeinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1971), joueur finlandais de football
 (né en 1940), homme politique finlandais
Viola Turpeinen (1909-1958), accordéoniste finno-américaine

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois